LIUT de Nîmes est un institut d'enseignement technologique basé à Nîmes (rue Jules Raimu, quartier de Saint-Césaire). Il constitue une composante de l'Université de Montpellier.

L'IUT 
Depuis sa création en 1968 avec l’ouverture des trois départements historiques, Génie Electrique et Informatique Industrielle (GEII), Génie Civil (GC) et Génie Mécanique et Productique (GMP), suivis des départements Gestion des Entreprises et des Administrations en 1991 (GEA) et Science et Génie des Matériaux en 1996 (SGM), l’Institut Universitaire de Technologie de Nîmes a délivré plus de  diplômes aux étudiants.
L'institut a joué un rôle important dans le monde socio-économique de la région Languedoc-Roussillon en proposant des formations technologiques et professionnalisantes adaptées aux besoins local et régional.

L’IUT de Nîmes est autonome depuis 1992. 

Depuis le premier  l'Université Montpellier 2, dont l'IUT de Nîmes était une composante, a fusionné avec l'Université Montpellier 1. Désormais, les deux universités réunies s'appellent : Université de Montpellier.

Les personnels enseignants et techniques de l'IUT de Nîmes ont une forte implication en matière de création de formations.
Il propose des formations techniques de niveau bac+3 (5 Bachelors Universitaires de Technologie, et 15 Licences professionnelles ), une formation d'ingénieur par apprentissage de Polytech'Montpellier est hébergée à l'IUT.

L'IUT de Nîmes dispose également de plusieurs plates-formes technologiques :
 plate-forme technologique du Gard, en matière de structures métalliques, pièces usinées et prototypage rapide (GMP),
 plate-forme technologique Énergies Renouvelables (ENR) et Efficacité Active en partenariat avec la société REXEL : délivrance des certifications Qualisol, QualiPV et QualiPAC,
 plate-forme systèmes de gestion de l’énergie dans le bâtiment (Efficacité Energétique Active)
 plate-forme associée au Grand Plateau Technique pour la Recherche - Mécanique et Génie-Civil
 Nombre d'étudiants : 1164
 Nombre d'enseignants : 85
 11 professeurs des universités
 34 maîtres de conférences
 40 autres enseignants (22 PRAG, 12 PRCE, 6 ATER)
 Nombre de personnels BIATSS rattachés : 48

Directeurs 
 1992-2002 : ?
 2002-2012 : Salam Charar
 2012-2017 : Jean-François Dubé
 depuis novembre 2022 : Moulay Saïd El Youssoufi

Les départements 

 Génie Civil (GC)
 Génie Électrique & Informatique Industrielle (GEII)
 Sciences et Génie des Matériaux (SGM)
 Génie Mécanique & Productique (GMP)
 Gestion des Entreprises & des Administrations (GEA)
Des parcours différenciés sont proposés à partir de la 2ème année, dans chacun des 5 bachelors : consultez le site IUT-NIMES.FR rubrique formations pour plus de renseignements

Voir aussi 
 Université de Montpellier
 IUT de Montpellier
 IUT de Béziers

Liens externes

Références 

Nîmes
Enseignement supérieur à Nîmes
Université de Montpellier